Fushan-Damm steht für:

 Fushan-Damm (Jiangsu), China, gebaut 516
 Fushan-Damm (Anhui), China, gebaut 1958–1972
 Fushan-Damm (Taiwan)